David Unterberger (ur. 23 września 1988) – austriacki skoczek narciarski, zawodnik klubu SV Bad Goisern. Medalista mistrzostw świata juniorów (2008) oraz zimowej Uniwersjady (2009 i 2013).

W sezonie 2009/2010 znalazł się w kadrze B Austrii. W drużynie narodowej zadebiutował 11 września 2004, podczas zawodów FIS Race w Villach. W FIS Cupie pierwszy raz skakał 24 września 2005 w Bischofshofen. Dotychczas zwyciężył czterokrotnie, w zawodach tej rangi: po dwa razy w Chaux-Neuve i Oberstdorfie. Natomiast w Pucharze Kontynentalnym debiutował 4 lutego 2006 w Villach. 14 grudnia 2008 w Vikersund po raz pierwszy stanął na podium w zawodach tego cyklu – był trzeci.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Unterbergera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Unterbergera na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013